1933 — одна́ ты́сяча девятьсо́т три́дцать три — может означать:

 1933 — натуральное число между 1932 и 1934.
 1933 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1933 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1933 год в литературе

В искусстве 
 1933 год в кино
 1933 год в театре
 1933 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1933 год в музыке

В науке 
 1933 год в науке